Lo Bianco è un cognome di lingua italiana; può riferirsi a:

Persone
 Andrea Giovanni Lo Bianco (...-XVI secolo), detto il Comiso – pittore italiano
 Anna Lo Bianco (1948) – storica dell'arte italiana
 Eleonora Lo Bianco (1979) – pallavolista italiana
 Francesco Lo Bianco (1908-1941) – militare italiano
 Marco Lo Bianco (1990) – pallavolista italiano
 Salvatore Lo Bianco (1860-1910) – naturalista e zoologo italiano
 Tony Lo Bianco (1936) – attore statunitense di origine italiana

Altro
 Lo Bianco – 'ndrina calabrese